Кратер Качальский () — небольшой ударный кратер на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь израильского физико-химика и биолога Аарона Кацир-Качальского (1914—1972) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Бингам на северо-западе, кратер Гюйо на севере, кратеры Ибн Фирнас и Кинг на востоке, кратер Вивиани на юго-востоке и кратер Фирсов на юго-западе. На юго-западе от кратера, в центре треугольника образованными кратерами Качальский, Вивани и Фирсов, находится структура с высоким альбедо, аналогичная Рейнер Гамма. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 32,3 км, глубина 2 км.

Кратер имеет полигональную форму с выступами в восточной и западной частях, умеренно разрушен. Высота вала кратера над окружающей местностью 940 м, объем кратера составляет приблизительно 714 км³. Дно чаши пересеченное, без приметных структур, имеется центральный пик.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 
Фототопографическая карта окрестностей кратера 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны